Alcubillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcubillas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 
 Alcubillas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Ciudad Real, 

Robotskapade Spanienförgreningar